U 162 oder U-162 bzw. U162 steht für:

 SM U 162, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 162 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 162, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 

Abkürzung